«Третья планета» — советский художественный фильм 1991 года режиссёра Александра Рогожкина.

Краткое содержание 

Антон в отчаянии. Его пятнадцатилетнюю дочь Алёну, страдающую тяжёлым и неизлечимым недугом, в очередной раз без улучшений выписывают теперь уже из заграничной клиники. Надо возвращаться домой и попытать счастья в зоне — так называется место, где много лет назад произошла атомная катастрофа. Теперь там, если верить слухам и журнальным публикациям, живут люди-мутанты, сверхцелители.

Антон и Алёна проходят через заражённые радиоактивностью пространства и добираются до закрытой от всего мира небольшой цивилизации мутантов. Из поздней осени они попадают в цветущее лето. Здешние обитатели живут по своим законам и имеют свою, непонятную для цивилизованного человека, систему ценностей. Люди из внешнего мира приносят с собой беду, разрушают мир, в котором жили обитатели зоны.

В ролях 
 Анна Матюхина — Алёна
 Борис Соколов — Антон
 Светлана Михальченко — женщина из заражённой зоны
 Константин Полянский
 Гоша Панкратов — мальчик из заражённой зоны
 Алексей Полуян — информатор
 Виктор Бычков — мужик с крестом
 Александр Башуров — Иван

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Рогожкин
 Режиссёр: Александр Рогожкин
 Оператор: Николай Строганов
 Художник: Александр Загоскин, Павел Новиков
 Композитор: Геннадий Белолипецкий

Ссылки 

Фильмы СССР 1991 года
Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Александра Рогожкина
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях